Stockwiesenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Stockwiesenbach (Seebach), linker Zufluss des Seebachs (zum Anselfinger Dorfbachs (zum dort noch Hepbach genannten Saubach, zur Radolfzeller Aach) vor Engen, Landkreis Konstanz
 Stockwiesenbach (Uhlbach), linker Zufluss des Uhlbachs (zur Bühler) vor Hochbronn, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall
 Stockwiesenbach (Zinsbach), linker Zufluss des Zinsbachs, zur Nagold) an der Waldsägmühle, Ortsteil Durrweiler, Gemeinde Pfalzgrafenweiler, Landkreis Freudenstadt

Siehe auch:
 Stockwiesengraben